Belet ist der Familienname folgender Personen:

 Brian Belet (* 1955), US-amerikanischer Komponist und Musikpädagoge
 Édouard Belet (1893–??), Schweizer Ringer
 Ivo Belet (* 1959), belgischer Politiker für die Partei Christen-Democratisch en Vlaams (CD&V)

Siehe auch:
 Beleth
 Bellet (Begriffsklärung)
 Bellett